Kenny Cunningham (né en 1971), un footballeur irlandais ;
 Kenny Cunningham (né en 1985), un footballeur costaricien.